Monadnock bezeichnet:

 Monadnock (Stadt), eine Ortschaft in New Hampshire 
 Metacomet-Monadnock-Wanderweg, ein Wanderweg
 Monadnock Building, ein Gebäude
 einen Inselberg (engl.: Monadnock, wohl aus der Abenakisprache)
 Mount Monadnock, ein Inselberg im Süden von New Hampshire